Backa désigne :

 Backa, localité suédoise de la commune de Gävle
 Backa, localité suédoise de la commune d'Hedemora
 Backa, localité suédoise de la commune de Kungsbacka
 Backa, localité suédoise de la commune de Rättvik
 Backa, localité suédoise de la commune de Säter
 Backa, localité suédoise de la commune d'Uddevalla
 Backa, localité suédoise de la commune de Vimmerby